Pierre Marcel, né le  à Saint-Malo, est un réalisateur français, producteur et navigateur.

Biographie 
De 2002 à 2004, Pierre Marcel est le skipper de Pen Duick, premier bateau du navigateur Éric Tabarly. 

En 2005, il participe à des expéditions autour du monde sur le trois-mâts d'exploration La Boudeuse avec pour capitaine l'écrivain de marine Patrice Franceschi. 

Il réalise en 2008 le film documentaire Tabarly, produit par Jacques Perrin avec une musique de Yann Tiersen, qui reçoit un accueil favorable. En , la vente du DVD est momentanément interrompue pour cause de rupture de stocks.

En 2011, dans le cadre de sa société de production PoPPoP, Pierre Marcel réalise le film . En 2013, il co-écrit le scénario du film En solitaire.

Il fonde en 2015 Les Projections Salées, des ciné-rencontres culturelles qui ont pour vocation de raconter l'univers de la mer au cinéma.

Filmographie

Réalisateur

Cinéma 
 2008 : Tabarly
 2012 : 07-07-07 Amorita's Unlucky Day

Producteur

Cinéma 
 2012 : 07-07-07 Amorita's Unlucky Day

Scénariste

Cinéma 
 2013 : En solitaire

Distinctions 
 2009 : Nomination de Tabarly aux César du meilleur film documentaire.

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel Les Projections Salées
 
 

Réalisateur français
Naissance en mai 1980